Макула ( «»):
 Макула — в планетной номенклатуре небольшая тёмная область на поверхности небесных тел (например: макула Ганеши, макула Эйр).
 Жёлтое пятно () — область наибольшей остроты зрения на сетчатке глаза человека и высших животных.
 Плотное пятно () — область эпителиальных клеток дистального извитого канальца нефрона почек.

Фамилия:
 Макула, Саиди (род. 1994) — танзанийский бегун-марафонец.
 Макула, Тибор де (1912—1982) — венгерский виолончелист.